Стерие Чюмети може да се отнася за:

 Стерие Чюмети (1870 – 1933), румънски инженер;
 Стерие Чюмети (1904 – 1933), румънски политик.